De Grand Prix-wegrace van de Pacific 2000 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 15 oktober 2000 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Roberto Locatelli werd gekroond tot 125 cc-kampioen met een overwinning in de race, terwijl zijn laatste concurrent Youichi Ui na dertien ronden uitviel.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Pacific